Kiliansberg (Untersberg), berg van 960 meter in de Berchtesgadener Alpen
 Kiliansberg (Veitsteinbach), gehucht in de gemeente Kalbach